Beloziorka (en ucraïnès Білозе́рка i en rus Белозёрка) és una vila de la província de Kherson, a Ucraïna, sota ocupació russa. El 2021 tenia una població de 9.364 habitants.

Referències 

Pobles d'Ucraïna
Entitats de població de la província de Kherson